McCawley ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Grymes McCawley (1827–1891), US-amerikanischer Commandant of the Marine Corps 
 Debbie McCawley (* 1958), australische Hochspringerin
 James D. McCawley (1938–1999), schottisch-US-amerikanischer Linguist 
 Thomas McCawley (1881–1925), Richter am Obersten Gerichtshof von Queensland